Kochana, a Trubadurzy 1970-es lemeze
 Kochana, az előbbi lemez címadó dala
 Kochana, Renata Przemyk dala
 Kochana, Grubson dala